Григо́рий Во́лков:
 Волков, Григорий (пионер-герой) (1929—1942) — пионер-герой. 
 Волков, Григорий Васильевич (1867—?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Пермской губернии.
 Волков, Григорий Григорьевич (1735—1829) — русский театральный актёр.
 Волков, Григорий Иванович (1909—1962) — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 Волков, Григорий Иванович (правовед) (1890/92—1938/39) — советский правовед.